Луи-Фердинанд-Жозеф де Крой (; 14 июня 1713 — 17 июля 1761, Зост), герцог д'Авре и де Крой, князь Священной Римской империи, рейхсмаршал, гранд Испании 1-го класса — французский генерал, участник войн Людовика XV.

Биография 

Сын Жана-Батиста-Франсуа-Жозефа де Кроя, герцога д'Авре и де Крой, и Мари-Анн-Сезарин Ланте делла Ровере.

Суверенный сеньор части Фенетранжа в Лотарингии, маркиз де Шемери, де Тиль-Шато и де Вайи, граф де Амес и Фонтенуа-Ле-Шато, виконт де Лангль, барон де Туркуэн, дю Бьес, и прочее, наследный шателен города Монс.

Поступил на военную службу лагерным адъютантом к маршалу Куаньи, был в сражениях при Парме и Гуасталле в 1734 году. В 1735 под началом того же генерала пересек Рейн, и отличился в деле под Клаузеном. 11 ноября произведен в подполковники полка Короны, на место маркиза де Шаро, убитого в том деле.

Командовал полком Короны в Вестфальской армии маршала Мальбуа в августе 1741. Провел зиму в районе Берга. В августе 1742 выступил в составе армии к богемской границе. Находился в резерве графа Саксонского, был при атаке Элленбогена и взятии Кадена. В январе 1743 выступил на помощь Браунау.

20 февраля 1743 произведен в бригадиры, 1 апреля назначен в ту же армию, отличился во многих делах, и вернулся во Францию в июле.

1 апреля 1744 назначен во Фландрскую армию короля. Служил при осадах Менена и Ипра, 1 июля перешел в армию маршала Саксонского, и окончил кампанию в лагере Куртре.

1 апреля 1745 снова определен во Фландрскую армию, служил при осаде Турне, и отличился во главе полка в битве при Фонтенуа, где был ранен. 1 мая произведен в лагерные маршалы, получил приказ о производстве 1 июня. Был при осадах цитадели Турне, Ауденарде, Дендермонде и Ата, и в конце года был отставлен от командования полком.

1 мая 1746 опять назначен во Фландрскую армию. Участвовал в осаде цитадели Антверпена, Монса, Сен-Гилена, Шарлеруа, города и замка Намюра, и был в сражении при Року.

В 1747—1748 годах служил в той же армии. Отличился в битве при Лауфельде и участвовал в осаде Маастрихта. 10 марта 1748 произведен в генерал-лейтенанты армий короля.

21 ноября 1753 назначен губернатором Шлеттштадта в Эльзасе.

В Семилетнюю войну в 1757—1761 годах воевал в Германской армии. Участвовал в битве при Хастенбеке и завоевании Ганновера в 1757 году, битве при Крефельде в 1758 и Миндене в 1759.

9 сентября 1759 направлен с сорока ротами гренадер, семью сотнями легкой кавалерии и орудием атаковать посты у Штауффенбурга, Дрейса и Аллендорфа, занятые противником. Неприятель боя не принял, и отступил. В 1760 году участвовал в деле у Корбака, затем командовал отдельными отрядами в различных мелких операциях.

16 июля 1761 возглавлял одну из колонн в бою под Феллингхаузеном. Прикрывая отступление основных сил, был ранен ядром в руку, и умер на следующий день в Зосте. Тело было погребено в Авре.

Семья 

Жена (15.01.1736): Мари-Луиза-Кюнегонда де Монморанси-Люксембург (30.09.1716—18.04.1764), дочь Кристиана-Луи де Монморанси, принца де Тенгри, суверенного графа де Люс, маршала Франции, и Луизы-Мадлен де Арле де Бомон

Дети:

 Мари-Анн-Кристин-Жозефин де Крой (7.02.1737—26.04.1788), канонисса в Ремирмоне. Муж (20.03.1760): граф Габриель-Франсуа де Руже, маркиз де Шоле (1729—1786), лагерный маршал
 Эмманюэль-Луиза-Габриель-Жозефин-Кюнегонда де Крой (24.07.1738—1796), монахиня-визитадинка в Париже
 Мари-Шарлотт-Жозефин-Сабин де Крой (30.12.1740—27.02.1776), канонисса в Мобёже. Муж (24.04.1760): Шарль Оливье де Верак, сеньор де Куе-Верак (1743—1828)
 Жозеф-Анн-Огюст-Максимильен де Крой (12.10.1744—14.10.1839), герцог д'Авре и де Крой. Жена (20.02.1762): Аделаида-Луиза-Анжелика-Габриель де Крой-Сольр (1741—1822), дочь герцога Эммануэля де Кроя и Анжелики-Аделаиды д'Аркур
 Элеонора-Фредерика де Крой (18.06.1746—23.07.1746)
 Луиза-Элизабет-Фелисите-Франсуаза-Арманда-Анн-Мари-Жанна-Жозефина де Крой-Авре (11.03.1749—15.05.1832), воспитательница детей Франции. Муж (8.04.1764): Луи-Франсуа II дю Буше де Сурш, маркиз де Турзель (1744—1786), великий прево Франции
 Анна-Луиза де Крой (16—25.11.1751)

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 84—86 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Monographie de Croy // La Picardie : revue littéraire et scientifique. T. XIV. — Amiens: Lenoel-Herouart, 1868, pp. 559—560
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 591
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. V — P.: Claude Herissant, 1762, pp. 547—549
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 181 

Гранды Испании
Генералы Франции XVIII века
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Умершие от ран
Дом де Крой
Герцоги де Крой